

Topónimos 
 Vila Verde (São Tomé) —  aldeia de São Tomé e Príncipe

Brasil 
 Vila Verde (Pancas) — distrito

Bairros 
 Vila Verde (Itapevi)
 Vila Verde (Cachoeira do Sul)
 Pajuçara (Natal)

Portugal 
 Vila Verde — município no distrito de Braga
 Vila Verde (Terrugem) — localidade do concelho de Sintra

Freguesias 
 Vila Verde (Alijó)
 Vila Verde (Figueira da Foz)
 Vila Verde (Vinhais)
 Cuide de Vila Verde — no concelho de Ponte da Barca
 Vila Verde e Barbudo — no concelho de Vila Verde
 Vila Verde da Raia — no concelho de Chaves
 Vila Verde de Ficalho — no concelho de Serpa
 Vila Verde dos Francos — no concelho de Alenquer

Antigas freguesias 
 Vila Verde (Felgueiras)
 Vila Verde (Mirandela)
 Vila Verde (Vila Verde)

Ver também 
 Vilaverd — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos